El término PSB puede referirse:

a Paris School of Business
a Partido Socialista Belga
a Partido Socialista Brasileño
a Partido Socialista Búlgaro
a Pet Shop Boys
a PSB, un cepillo espécimen protegido, para muestreo microbiológico.